NWH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Newport (Stati Uniti)